Sulimy ist ein polnischer Ortsname:
 Sulimy (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Sulimmen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Sulimy (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Sulimmen, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Sulimy (Parzęczew), Dorf im Powiat Zgierski, Woiwodschaft Łódź
 Sulimy (Grabowo), Dorf im Powiat Kolneński, Woiwodschaft Podlachien
 Sulimy (Nowogród), Dorf im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien